Параньга́ (Бэрэнгуйэ, в переводе с персидского «Деревня святых», ) — посёлок городского типа, административный центр Параньгинского района Республики Марий Эл России.

География 
Посёлок расположен в верховьях реки Параньгинки (приток Илети), в 95 км к востоку от Йошкар-Олы (106 км по дороге), где находится ближайшая железнодорожная станция.

Топонимика 
Ойконим отгидронимный, назван по реке Параньгинка, на берегу которой он расположен. Древняя форма названия реки Поранча («марийская река»), которая объясняется посредством пермских языков «Пор + ан + ча», где  — мари, «ан» — словообразующий суффикс, «ча» — суффикс, вариант гидроформанта «ша».

История 
Населённый пункт основан после 1552 года.

Деревня Параньга в конце XVII века была в составе Турекской волости Алатской дороги Казанского уезда Казанской губернии. В 1762 году она упоминается в составе Илеть-Кукморской волости. В конце XVIII — начале XIX веков деревня Параньга стала волостным центром Уржумского уезда Вятской губернии. В XIX века входила в Ирмучашскую и Турекскую волости Уржумского уезда. В 1920 году в составе Турекской волости вошла в МАО. Находилась в Сернурском, а с 1924 года — Мари-Турекском кантонах. В 1931 году стала центром Татарского (с 8 июля 1932 года — Параньгинского) района. С мая 1963 по январь 1965 года находился в составе Мари-Турекского района. Статус посёлка городского типа — с 7 июля 1974 года.

Народная легенда гласит: "Первоначально селение называлось «Бэрэнгуйэ», что в переводе с персидского означает «Деревня Святых». Согласно преданию селение основали татары Чураш и Бураш, пришедшие сюда из ханства Касимово после 1552 года. Казанские историки считают, что в предании нашли действительные исторические факты. В архивных документах д. Беренга упоминается в 1699 году в составе Толбечковы сотни Печанова Турекской волости Казанского уезда. В начале XVIII века деревня значится как пустощь Янгильдина, в которой числилось 19 жилых дворов ясачных татар и 14 — нежилых.

Начало Параньге положили родственные группы Туганая и Рахимкола. От них пошли роды Габделов, муллы Гумера, Асфандияра бин Рахимкол и других. Жители деревни исповедовали мусульманскую религию. Первые муллы Ишморат и Гумер, по сохранившимся воспоминаниям, здесь служили в начале XVIII века. Архивное упоминание о мечети в Параньге встречается в 1771 году.

Население

Примечания

Литература

Ссылки 
 Почтовые индексы Марий Эл
 ОКАТО

Населённые пункты Параньгинского района
Посёлки городского типа Марий Эл
Районные центры Марий Эл